Frans, soms internationaal gebruikt, woord voor slaapliedje
 Berceuse (Chopin)
 Berceuse (Stravinsky)
 Berceuse (lied van Bridge)
 Berceuse (kamermuziek van Bridge)
 Berceuse (Alfven)
 Berceuse (Järnefelt)
Schilderkunst
 La Berceuse (Augustine Roulin), schilderij van Vincent van Gogh